Perri ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Perri (* 1986), US-amerikanische Singer-Songwriterin
 Danny Perri (1920–1957), kanadischer Jazzmusiker (Gitarre)